Ampelomyces — рід грибів родини Phaeosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1852 року.

Класифікація 
До роду Ampelomyces відносять 19 видів:

Примітки 

Роди грибів